

Мічурінське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край
 Мічурінське сільське поселення — сільське поселення, Чамзінський район, Мордовія